Ланус — місто провінції Буенос-Айрес, Аргентина
 Ланус (округ) — округ провінції Буенос-Айрес (Аргентина) із центром у місті Ланус
 Ланус (футбольний клуб) — спортивний клуб аргентинського міста Ланус
 Валентино Ланус — мексиканський актор
 Анакарсіс Ланус — аргентинський підприємець і політик, на честь якого назване місто Ланус